Yaka (bantu jezik) može biti:
a. Yaka (teke jezik), jezik iz Konga.
b. Yaka (Ngando jezik), jezik iz Srednjoafričke Republike
c.Yaka (yaka jezik), jezik iz Demokratske Republike Kongo